Ога:

 Ога — город в Японии, расположенный в западной части префектуры Акита на полуострове Ога.
 Ога — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Ога, Кадзуо (род. 1952) — арт-директор, художник.
 Ога, Норио (1930—2011) — японский предприниматель, президент корпорации Sony.
 Ога, Юко (род. 1982) — японская баскетболистка, выступающая в амплуа защитника.
  — областная государственная администрация, название региональных органов государственной власти на Украине.

Примечания